«Коламбус» ( — Колумб) — модуль Международной космической станции созданный по заказу Европейского космического агентства консорциумом европейских аэрокосмических фирм. «Коламбус» это первый серьёзный вклад Европы в строительство МКС, представляет собой научную лабораторию, дающую европейским учёным возможность проводить исследования в условиях микрогравитации.

Модуль был запущен 7 февраля 2008 года, на борту шаттла «Атлантис» в ходе полёта STS-122. Пристыкован к модулю «Гармония» 11 февраля в 21:44 UTC.

История 
Родоначальником модуля является проект европейской космической станции с таким же названием, разработанный в конце 1980-х годов. Станцию планировалось выводить на орбиту ракетой-носителем Ариан-5 и обслуживать при помощи МТКК «Гермес». Однако отмена проекта «Гермес» и сокращение финансирования Европейского космического агентства привели к приостановке и последующей отмене проекта самостоятельной европейской орбитальной станции.

Новую жизнь проект европейской лаборатории получил в октябре 1995 года, когда на Совете министров стран, участниц ЕКА, в Тулузе, были определены масштабы европейского участия в программе Международной космической станции. Было принято решение о создании орбитального модуля (лаборатории) «Коламбус» — Columbus Orbital Facility (Columbus Laboratory), и установок для исследований в условиях микрогравитации (Microgravity Facilities) для модуля «Коламбус».

В 1996 году, ЕКА подписало контракт стоимостью 658 миллионов евро с главным подрядчиком DASA (сейчас часть EADS Astrium) на разработку лаборатории «Коламбус».

Строительство 
Модуль «Коламбус» в рамках ЕКА был построен Италией (Итальянское космическое агентство), которая ранее уже имела опыт создания герметичных модулей шаттловской станции-лаборатории Спейслэб, а затем производила также для Международной космической станции модули американского сегмента «Гармония», «Спокойствие», «Купол» и запускавшиеся на Шаттле герметичные многоцелевые модули снабжения (MPLM) «Леонардо», «Рафаэль» и «Донателло».

Научно-исследовательская деятельность 
 
Проект «Атомные часы в космосе» (ACES) будет проводится под руководством Европейского космического агентства, которое расположит ультра-стабильные атомные часы на борту Международной космической станции. Работа в условиях микрогравитации на МКС будет обеспечивать стабильное и точное время в различных областях исследования, в том числе общей теории относительности и теории струн, для целей метрологии и интерферометрии со сверхдлинной базой. Часы будут располагаться внизу справа снаружи модуля Колумбус, для хорошего доступа к Земле. Планируется, что часы будут работать на орбите в течение 18−36 месяцев.

Технические характеристики 
 Масса модуля «Колумбус» равна  кг. Длина 6871 мм. Диаметр 4477 мм. Запланированная длительность функционирования «Колумбус» 10 лет. Стоимость его строительства превысила $1,9 млрд.
 Европейский лабораторный модуль снабжён десятью стандартными стойками для научного оборудования и предназначен для проведения физических, материаловедческих, медико-биологических и иных экспериментов.
 Управляет работой модуля Европейский центр, расположенный в 60 км от Мюнхена в городе Оберпфаффенхофен.

Примечания

Ссылки 
 Страница лаборатории «Коламбус» на сайте ЕКА

Модули МКС
2008 год в космонавтике
Космонавтика Европы
Космонавтика Италии
Научные эксперименты на МКС
Модули орбитальных станций по алфавиту